Рудник — копальня з підземного видобування твердих корисних копалин.

Персоналії 
 Рудник (прізвище)

Рудник () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Бургас.
 Рудник () — село в Варненській області. Входить до складу общини Долішній Чифлик.

Населені пункти та їхні частини
 Рудник — гміна в Рациборському повіті Сілезького воєводства
 Рудник — гміна в Красноставському повіті Люблінського воєводства
 Рудник — село в гміні Рудник Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Рудник — село в гміні Вулька Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Рудник — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Рудник — село в гміні Сулковіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Рудник — село в гміні Добчице Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Рудник — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудник — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Рудник — село в гміні Осецьк Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Рудник — село в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Рудник — село в гміні Рудник Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Рудник — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудник — село в гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудник — частина міста Бихава в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Рудник — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Рудник — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Рудник — частина села Конколевниця в гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Рудник — частина села Руднічек у гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Рудник — частина села Тубондзін у гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Рудник — частина села Зґуже в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудник — колонія в гміні Шамотули Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Рудник — осада в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Рудник-над-Сяном — місто Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства.

Рудник — селище, Алтайський район, Алтайський край

Рудник — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.
 Рудник — село в окрузі Міява Тренчинського краю.

Рудник — селище в Україні, у Бахмутському районі Донецької області
 Рудник — селище в Україні, у Крижопільському районі Вінницької області

Рудник — село в окрузі Трутнов Краловоградецького краю.

Примітки